Varzesi – abitanti di Varzi
Varzesi – abitanti di Varzo